Notre-Dame de Paris (musical), musical estrenat el 1998 a París al Palais des Congrès
 Notre-Dame de Paris o Notre-Dame de París, catedral de l'arxidiòcesi de París
 Notre-Dame de Paris o Nostra Senyora de París, novel·la de Victor Hugo publicada el 1831